Motocyklowe Grand Prix Japonii 1999 – druga eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 23 - 25 kwietnia 1999 na torze Twin Ring Motegi w Motegi.

Wyniki 500 cm³

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1999
1999 w Japonii